Матурин:

 Матурин — город в Венесуэле.
 Матурин — одна из Хранителей Лучей в вымышленной вселенной Стивена Кинга Темная Башня, огромная черепаха.

См. также 
 Георгий (Задонский) (в миру Георгий Алексеевич Матурин; 1789—1836) — затворник Задонского Рождество-Богородицкого монастыря.